Fuentes är ett spanskt namn, som dels förekommer som efternamn, dels som geografiskt namn. Det kan avse:

Personer
 Alejandro Fuentes (född 1987), norsk sångare
 Andrea Fuentes (född 1983), spansk konstsimmare
 Carlos Fuentes (1928–2012), mexikansk författare och diplomat
 Fabricio Fuentes (född 1976), argentinsk fotbollsspelare
 Gregorio Fuentes (1897–2002), kubansk sjöfarare och litterär förebild
 Héctor Dairo Fuentes (född 1988), kubansk trestegshoppare
 Iris Fuentes-Pila (född 1980), spansk medeldistanslöpare
 Ismael Fuentes (född 1981), chilensk fotbollsspelare
 Lupe Fuentes (född 1987), colombiansk pornografisk skådespelare
 Nick Fuentes (född 1998), amerikansk högerextrem politisk kommentator
 Nicole Fuentes (född 1984), rysk sångerska och skådespelare
 Zulema Fuentes-Pila (född 1977), spansk medeldistans- och hinderlöpare

Zoologi
 Fuentes (släkte) – släkte av spindlar

Geografi

Argentina 

 Fuentes, Santa Fe, ort

Spanien 

 Fuentes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Fuentes de Ropel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fuentes (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Spanska efternamn
Efternamnsförgreningssidor